Nurek – osoba uprawiająca nurkowanie
 „Nurek” – Okręt Rzeczypospolitej Polskiej (1936-1939)
 Nurek – ptak z rodziny alk
 Nurek – wł. Norak, miasto w Tadżykistanie
 Zapora Nurecka – zapora wodna w Tadżykistanie
Część miejscowości w Polsce:
 Nurek – osada wsi Rędziny w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Żytno